Tupina (recipient), Olla gran amb una nansa
 Tupina (menjar), Ollada
 Tupinada, introduir paperetes fraudulentes en una urna electoral o alterar-ne el compte